Дыш:

 Дыш (приток Дыши) — река в России, протекает в Краснодарском крае, Республике Адыгея.
 Дыш (приток Псекупса) — река в Российской Федерации, протекает в Краснодарском крае, Республике Адыгея.